Caltagirone steht für:

 Caltagirone, eine Stadt in der italienischen Provinz Catania auf Sizilien

Caltagirone ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Caltagirone (* 1972), britischer Schauspieler
 Francesco Gaetano Caltagirone (* 1943), italienischer Unternehmer